Туберт (Tubertus) е име на:

 Когномен на римската фамилия Постумии
 Квинт Постумий Туберт, баща на консула от 505 и 503 пр.н.е.
 Публий Постумий Туберт, консул 505 и 503 пр.н.е.; победител в битката при Регилското езеро
 Авъл Постумий Туберт, magister equitum 433, диктатор 431 пр.н.е.